Ларёво — название населённых пунктов в России:

 Ларёво — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Ларёво — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.